Нюкасъл може да се отнася за:

География 
 Нюкасъл (Северна Ирландия), град в Северна Ирландия
 Нюкасъл Уест, град в Ирландия
 Нюкасъл ъпон Тайн, град в Англия
 Нюкасъл, град в Нови Южен Уелс, Австралия
 Градове в САЩ
 Нюкасъл (Вашингтон)
 Нюкасъл (Мейн)
 Нюкасъл (Оклахома)
 Нюкасъл (Тексас)
 Нюкасъл (Уайоминг)

Спорт 
 ФК Нюкасъл Юнайтед, английски футболен отбор